Dolp ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Eberhart Dolp (1702–1771), deutscher Jurist und Bürgermeister
 Hermann Dolp (1889–nach 1944), deutscher SS-Führer und Lagerkommandant

Siehe auch:
 Dölp